Фрумушика има више значења:

 Фрумушика (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Фрумушика (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Фрумушика (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији